O Leque de Lady Windermere — comédia de costumes escrita por Oscar Wilde
 Lago Windermere (Colúmbia Britânica)
 Windermere (Flórida)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de teatro